Volčje (gmina Bloke)
 Volčje (gmina Brežice)